

Аврен () — громада у складі Варненської області.
 Аврен () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Аврен () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.